Die Belgian International 1986 im Badminton fanden vom 14. bis zum 16. Februar 1986 in Antwerpen, Belgien, statt.

Finalresultate

Referenzen 
 http://badmintonpeople.com/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=83308
 Krantenbank Zeeland S. 12

1986
Badminton 1986
Badmintonwettbewerb in Antwerpen